Юрий Ингваревич (иначе — Юрий Игоревич; убит 21 декабря 1237) — великий князь Рязанский в 1235—1237 годах, возглавивший противостояние монголам на первом этапе их нашествия на Русь. Частью историков считается вымышленным персонажем и отождествляется с сыном Игоря Глебовича Юрием.

Источники 
Юрий Игоревич впервые упоминается в летописи под 1207 годом вместе со старшим братом Ингварем. Они были захвачены в плен великим князем Владимирским Всеволодом Большое Гнездо. В 1212 году после смерти Всеволода рязанские князья были отпущены из плена его сыном Юрием, однако, список имён отпущенных князей летопись не приводит. В связи с княжеским съездом в Исадах (1217) Юрий Игоревич не упоминается. Новгородская летопись называет под 1237 годом рязанского князя Юрия братом Ингваря (а не сыном, в отличие от Олега и Романа), однако, слово «брат» в данном случае может относиться не к Юрию, а к Олегу

Первое упоминание рязанского князя Юрия Ингваревича содержится в записи под 1217 же годом в Воскресенской летописи «а по Ингваре княжиста дети его Роман, Юрьи, Олег», однако, не уточняется год смерти Ингваря. Единственное известие о годе смерти Ингваря содержится у Татищева В. Н. (1235 год). «Повесть о разорении Рязани Батыем» упоминает под 1237 годом князя Ингваря Ингваревича, который, как правило, считается или вымышленным персонажем, или отождествляется с Ингварем Игоревичем.

Монгольское нашествие 
Во время монгольского нашествия на Русь Юрий послал за помощью к Юрию Владимирскому и Михаилу Черниговскому. Черниговский князь отказал в помощи. Летопись объясняет это тем, что рязанские князья не присоединились к черниговским в походе против монголов в 1223 году. Войско Юрия Всеволодовича пришло в рязанские земли уже после гибели столицы княжества и затем сражалось с монголами под рязанской Коломной.

После смерти Фёдора Юрьевича, погибшего при попытке переговоров с Батыем, Юрий с Олегом и Романом Ингваревичами, муромскими князьями Юрием Давыдовичем и Олегом Юрьевичем вывел войска на Воронеж, где они потерпели сокрушительное поражение, однако, нанеся существенные потери монгольскому войску.

Версия о битве на Воронеже основана на «Повести о разорении Рязани Батыем» и создававшейся в XVI веке под руководством митрополита Даниила, по происхождению рязанца, Никоновской летописи, и принимается частью исследователей, относящих вслед за ней и гибель Юрия к этой битве. Однако летописи сообщают о гибели Юрия во время обороны Рязани 21 декабря 1237 года, причём Галицко-Волынская летопись, содержащая некоторые уникальные подробности, разводит эти два события: Рязань была взята приступом, но князь Юрий был изведён на лести, то есть убит обманом; семья же Юрия погибла в Пронске.

Семья 
Отец: Ингварь Игоревич (ум. 1235) — великий князь рязанский.

Мать: Аграфена Ростиславна (ум. 1237) — дочь Ростислава Мстиславича (?).

Братья:
 Роман (уб. 1238) — коломенский князь.
 Олег (ум. 1258) — рязанский князь (1252—1258).

Дети:
Фёдор Юрьевич ?

См. также 
 Битва у Коломны
 Евпатий Коловрат

Примечания

Литература

Ссылки 

 ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ

Святославичи
Великие князья рязанские
Военачальники Древней Руси
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Умершие в Старой Рязани
Русские князья XIII века
Рюриковичи по алфавиту